Bäni ist der Familienname folgender Personen:

 Hanspeter Bäni (* 1956), Schweizer Autor, Kameramann und Dokumentarfilmer
 Peter Bäni (* 1945), Schweizer Kanute
 Sylvia Flückiger-Bäni (* 1952), Schweizer Unternehmerin und Politikerin (SVP)
 Walter Bäni (* 1957), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch: Beni (Begriffsklärung)